CTM Centre Tecnològic, centre tecnològic avançat amb seu a Manresa
 Consorci de Transports de Mallorca, entitat operadora del Metro de Palma a Mallorca
 Confederació de Treballadors de Mèxic, sindicat obrer mexicà
 ctm també és el codi ISO 639 de la llengua chitimacha
 ConchaTuMare